«Жемчужины жизни» (, ) — оригинальные чётки, предложенные шведским лютеранским епископом Мартином Лённебо. Состоят из 18 зёрен разных форм, размеров и материалов.

Автор чёток изобрёл их на основе греческих комболои в 1995 году. Сперва был создан эскиз и продуманы значения зёрен и только после изготовлен первый образец. «Жемчужины жизни» используются для размышлений и молитв.

Зёрна 
На схеме цифрами обозначены:
 Бог
 тишина (всего 6 продолговатых зёрен)
 я
 крещение
 пустыня
 жизнь
 любовь (2 зерна)
 тайна (3 зерна)
 ночь
 воскресение

Полный круг чёток из 18 зёрен символизирует жизненный путь.

Ссылки 
 Frälsarkransen

Примечания 

Чётки
Лютеранство